Евгений Сергеевич Новосёлов (род. 5 апреля 1989 года) — российский прыгун в воду.

Карьера 
Мастер спорта Международного класса по прыжкам в воду. Тренируется в Екатеринбурге.

В 2010 году стал чемпионом России на 1-метровом трамплине.

На Универсиаде 2013 года в Казани завоевал бронзу на 1-метровом трамплине.

На чемпионате Европы 2015 года в Ростоке стал серебряным призёром на 1-метровом трамплине.

На чемпионате России 2015 года стал чемпионом на 1-метровом трамплине и в паре с братом Вячеславом завоевал серебро в синхроне с 3-метрового трамплина.

На Универсиаде 2015 года в Кванджу стал серебряным призёром на 1-метровом трамплине и победителем в синхронном прыжке с 3-метрового трамплина, причём партнёром Евгения был брат Вячеслав.

Студент Екатеринбургского филиала Уральского государственного университета физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 Евгений и Вячеслав Новосёловы: мы показали, как можем выступать за Россию 

Прыгуны в воду России